Afonso Noronha ist der Name folgender Personen:

* D. Afonso de Noronha (Militär, 1510) (1510–??), portugiesischer Militär, Gouverneur von Ceuta (1540–1549) und Vizekönig von Portugiesisch-Indien (1550–1554) 
 Afonso de Noronha (Militär, um 1550) (um 1550–nach 1627), portugiesischer Militär, Gouverneur der Algarve, Vizekönig von Indien 
 Afonso Noronha (Politiker), osttimoresischer Politiker (ASDT)